В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 7-5, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (3-тє коло)
 Марі П'єрс (3-тє коло)
 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Катарина Малеєва (1-ше коло)
 Лорі Макніл (півфінал)
 Зіна Гаррісон (3-тє коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Яюк Басукі (2-ге коло)
 Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)
 Ліза Реймонд (1-ше коло)
 Анджеліка Гавальдон (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships